Muzeum Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej w Puławach mieści się w trzech budynkach – Świątyni Sybilli, Domu Gotyckim i dawnym szpitalu św. Karola Boromeusza. Urząd Miejski chce odebrać budynek dawnego szpitala, natomiast Fundacja Czartoryskich chce przenieść do Puław część swoich zbiorów.

W latach 80. XX wieku został wybity medal Muzeum Regionalne PTTK w Puławach z popiersiem Maria Wirtemberskiej na awersie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Kultura w Puławach
Muzea w województwie lubelskim
Puławy
P